Sionkerk (Breskens);
 Sionkerk (Den Haag);
 Sionkerk (Ede);
 Sionkerk (Goes);
 Sionkerk (Rotterdam);
 Sionkerk (Tilburg);
 Sionkerk (Urk);
 Sionkerk (Vlaardingen);

Zie ook
 Sionskerk